Mineral Springs kan syfta på:

USA 

 Mineral Springs, Arkansas, ort, Howard County, 
 Mineral Springs, North Carolina, ort, Union County,